Les Élections régionales de 2013 en Basse-Autriche (Landtagswahl in Niederösterreich 2013) se sont tenues en Autriche dans le land de Basse-Autriche, le . 

2013
Basse-Autriche
Politique en mars 2013